Lee Thompson (atleet) - Brits atleet
 Lee Thompson (honkbal) - Amerikaans honkbalspeler
 Lee Thompson (saxofonist) - Brits saxofonist en zanger
 Lee Thompson (voetballer) - Brits voetballer
 Lee Thompson Young - Amerikaans acteur
 J. Lee Thompson - Brits regisseur
 David Lee Thompson - Amerikaans beeldhouwer en dichter